Joule steht für:
 Joule, eine physikalische Einheit für Energie, Arbeit und Wärmemenge
 JOULE, ein Forschungsprogramm der Europäischen Union zur Entwicklung im nichtnuklearen Energiebereich
 Joule (Zeitschrift), eine begutachtete wissenschaftliche Fachzeitschrift
 Joule (Mondkrater)
 (12759) Joule, Asteroid des Hauptgürtels
 Joule (Stadt), eine Stadt im Libanon

Joule ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Joule (* 1950), französischer Komponist und Jazzschlagzeuger
 James Prescott Joule (1818–1889), britischer Physiker
 John A. Joule (* 1937), englischer Chemiker

Siehe auch:
 JOULES